Алексей Ахматов:
 Ахматов, Алексей Петрович (1817—1870) — российский военачальник, генерал-адъютант, обер-прокурор Святейшего Синода.
 Ахматов, Алексей Дмитриевич (род. 1966) — российский поэт, критик, редактор.